Кузі-Тешуб (Кузі-Тешшуб, Кунзі-Тессуп) (*д/н — бл. 1150 до н. е.) — цар міста-держави Каркемиш у 1190—1150 роках до н. е.
 Тешуб, Тешшуб (хурр. Tessob, Tessub, пор. урарт. Teiseba) — хурритський бог грози, шанований у всій Малій Азії.
 Тальма-Тешуб (Талмі-Тешшуб, Тальма-Тессуп) (*д/н — бл. 1190 до н. е.) — цар міста-держави Каркемиш у 1220—1190 роках до н. е.
 Іні-Тешуб II (Ір-Тешшуб) (*д/н — бл. 1100 до н. е.) — великий цар міста-держави Каркемиш у 1150—1100 роках до н. е.
 Іні-Тешуб I (Іні-Тешшуб, Іні-Тессуп) (*д/н — бл. 1220 до н. е.) — цар міста-держави Каркемиш у 1270—1220 роках до н. е.